Corbicula steht für

 eine Muschelgattung (Körbchenmuscheln)
 (pl.: Corbiculae) eine dem Einsammeln von Pollen dienende anatomische Besonderheit (Körbchen) an Beinen einiger Insekten (sh. u. a. Insektenbein)